Esta sección engloba los movimientos de lucha libre profesional que son usados por dos o más personas en combates por equipos.

Movimientos asistidos 
Este tipo de movimiento suele consistir en un luchador realizando algún tipo de técnica al oponente mientras su compañero lo ayuda de algún modo, como levantando al oponente, sirviendo de apoyo al luchador o cualquier otro.

Aided backbreaker 
En esta técnica, un luchador levanta al oponente en cualquier tipo de técnica y lo descarga de espaldas sobre las rodillas del su compañero.

Aided brainbuster 
En este movimiento un luchador ayuda a otro a levantar al rival en un double vertical suplex para dejarse caer en la posición de brainbuster típica.

Aided dropkick 
El luchador se sitúa frente a su compañero y se agacha ante él; entonces, lo agarra de las piernas y se incorpora de golpe lanzándolo hacia atrás, al tiempo que el luchador lanzado abre las piernas para pasar sobre la cabeza de su compañero y realizar una dropkick contra un oponente, aprovechando el impulso y el mayor ángulo dados por la ayuda. Cuando el luchador es catapultado contra dos oponentes, esta técnica es llamada aided single person double dropkick.

Aided gutbuster 
El luchador levanta al oponente y lo descarga frontalmente sobre las rodillas del su compañero.

Aided neckbreaker 
Cualquier movimiento que es ayudado por otra persona para realizar un neckbreaker, para girar al oponente y que este impacte duramente en la lona. Otra versión del Aided Neckbreaker conocido como un elevated neckbreaker es cuando un miembro del tag team atacante deja al oponente en una posición elevada y el otro ejecuta una neckbreaker.

Aided whiplash  
Esto es un whiplash normal, pero es cuando el oponente se encuentra agarrado en el aire.

Assisted Gory Neckbreaker  
Un luchador pone a su rival en una posición de gory neckbreaker, el otro luchador toma los brazos del rival, forzando al rival presionar su cuello. Entonces ambos luchadores proceden a caer sentados o de rodillas completando el neckbreaker.

Aided wheelbarrow facebuster 
Un wheelbarrow facebuster puede ser combinado con muchas variaciones de facbusters y DDT. Cuando un luchador pone al rival en una posición de wheelbarrow facebuster el otro le aplica un front facelock y dispone a hacerle un DDT, cuando el otro se deja caer sentado, impactando la cara del rival en la lona, terminando el wheelbarrow facebuster

Aided piledriver 
Un luchador toma al oponente y lo levanta en cualquier posición de piledriver manteniéndose de pie. El otro trepa al poste del ring y salta cayendo de pie y empujando los pies del oponente con sus manos de forma que cabeza del oponente sea conducida hasta el suelo. Esta técnica fue innovada por Brothers of Destruction.

Aided powerbomb 
En esta técnica uno o dos usuarios (dependiendo de si es un Tag Team o un trío) levantan al oponente en un belly to back suplex y lo descargan sobre los hombros de un compañero de equipo para realizar una powerbomb. Otras variante de esta técnica es que un luchador levanta al oponente en una powerbomb y su o sus compañeros ayudan al oponente a descender, mediante un mat slam y otras técnicas, maximizando así el impacto. Esta técnica suele ser usada por el trío The Shield como movimiento final.

También existen otras variantes en las que un luchador sube al rival en una powerbomb y su compañero realiza un ataque contra el rival alzado, ya sea desde tierra o saltando desde el turnbuckle.

Aided superbomb  
Un luchador se sienta en la segunda cuerda del esquinero, o en todo caso en la tercera. Su compañero de equipo mete la cabeza debajo del brazo del oponente, lo levanta de modo similar a un belly to back suplex y lo sostiene frente al primer luchador alzando la parte baja de la espalda del rival para elevar sus piernas, que son usadas por el luchador sentado para levantar al oponente y sentarlo sobre sus hombros, ya soltado por el segundo luchador. Entonces se levanta y salta en una superbomb, ya sea sentado o de rodillas, para impactar contra el piso del ring al oponente.

Aided splash 
En esta técnica un luchador salta sobre su compañero, que previamente se encuentra preparado para ello poniendo como superficie de salto su espalda, brazos, piernas o hombros, mientras ambos se hallan en el centro del ring y junto a un oponente tendido; entonces, el luchador salta sobre el otro y aterriza sobre el oponente con el estómago o el pecho sobre el suyo. Este movimiento se puede ver en más variantes de splash, como shooting star press, 450° splash, moonsault y otros; por otra parte, también se pueden realizar sentons, drops y otras técnicas.

Otra variante de este movimiento consiste en que un luchador realiza una técnica de lanzamiento a su compañero para lanzarlo contra el oponente y finalizar aterrizando sobre él de la manera antes explicada. Esta variante es actualmente ocupada por Enzo Amore & Big Cass, quienes le llaman Bada Boom Shakalaka.

Aided suplex 
También conocido como doble suplex, un movimiento en parejas en el que un luchador ayuda a otro en realizar un suplex, usualmente usando sus propios pesos en el movimiento para incrementar el impacto.

Elevated splash  
En esta técnica, también llamada aided diving splash, un luchador (usualmente el más grande y fuerte del equipo) se acerca a la esquina del ring mientras el otro sube al turnbuckle de ese mismo rincón; entonces, sube de pie a los hombros del primer luchador y salta desde ellos en un diving splash o frog splash contra un oponente caído. Este movimiento es más potente que un splash normal y corriente debido a que se incrementa la altura y el alcance gracias a la ayuda. En otra variación el primer luchador sube a la segunda cuerda y desde ahí ayuda a su compañero a saltar desde sus hombros. Esta variante era usada por Rosey & The Hurricane, quienes lo llamaban Superhero Splash.

Esta técnica ofrece otras variantes de salto, como crossbody, senton, moonsault y demás.

Aided suicide dive  
En esta variante de la anterior un luchador se coloca junto a las cuerds y su compañero salta sobre él para ser proyectado fuera del ring y caer sobre un oponente que allí se hallase en una modalidad de suicide dive.

Poetry in motion 

También llamado aided corner attack, en esta técnica un luchador deja al oponente en el rincón y realiza cualquier tipo de ataque contra él; tras ello, se sitúa delante del rival y se posiciona sobre codos y rodillas. Entonces, su compañero corre hacia él y salta sobre su espalda para usarla como trampolín y realizar otro ataque al oponente.

Combinaciones de movimientos 
En este tipo de movimientos de equipo, un luchador realiza un movimiento al tiempo que su compañero realiza otro al mismo oponente.

Combinaciones de Belly-to-Back suplex

combinaciones de Belly-to-Back suplex y diving Leg Drop
Uno de los luchadores atacantes aplica un belly-to-back suplex mientras su compañero sube al esquinero. Entonces mientras el luchador aplica el Suplex su compañero salta y hace un Diving Leg Drop a la cabeza del oponente haciendo que este caiga con más fuerza a la lona.

Combinación de belly-to-Back suplex e inverted DDT 
Un luchador toma al rival metiendo la cabeza bajo su brazo y alzándolo sobre un hombro; su compañero, detrás de él, toma la cabeza del rival y lo hace bascular hacia atrás sobre el hombro del primero para que caiga en un inverted DDT.

Combinaciones de Spinebuster

Combinación de Spinebuster y Leg Lariat
En este movimiento uno de los luchadores aplica un spinebuster en un oponente mientras su compañero salta para aplicarle un leg lariat. Este movimiento fue innovado por The Hype Bros (Zack Ryder y Mojo Rawley) quienes le llaman «Hype Ryder».

Combinaciones de Powerbomb

Combinación de powerbomb y neckbreaker 
Uno de los dos compañeros levanta al oponente en posición de Powerbomb mientras que el otro le lo sostiene en una posición de Neckebreaker. El luchador que tiene al oponente en una Powerbomb lo deja caer frontalmente mientras que el otro que lo sostenía en Neckbreaker se deja caer de espaldas golpendo al oponente en la espalda y la nuca. El stable de lucha libre Evolution usaba una versión Sitout de este movimiento.

Combinación de powerbomb y diving attack 
Un luchador levanta a su oponente sobre sus hombros en una powerbomb y lo mantiene en esa posición mientras otro de su equipo, que previamente había ascendido al turnbuckle, salta desde él llevando a cabo un ataque aéreo sobre el oponente, que es empujado por el primer luchador al suelo para que la fuerza del impacto sea doble.

Existen muchas versiones diferentes de esta técnica, pues el ataque aéreo puede ser un diving crossbody, diving hurricanrana, diving bulldog, diving double knee drop, flying clothesline y muchos otros.

Combinación de powerbomb y double knee backbreaker 
Un luchador (el más fuerte del tag team) agarra a su oponente y le aplica una powerbomb subiéndolo a sus hombros. Entonces su compañero, frente a él, salta para agarrar los hombros del rival y ubicar las rodillas en su espalda. Entonces el primer luchador cae (en varios tipos: falling, sitout...) para impactar a su oponente contra el suelo cuando el segundo aún está colgando, por lo que este aplica un double knee backbreaker de potencia aumentada al rival.

Combinación de powerbomb y springboard backflip three-quarter facelock falling inverted DDT 
Un luchador agarra el abdomen de un oponente agachado ante él y lo levanta sobre sus hombros. Entonces su compañero, situado detrás del primer luchador, agarra desde atrás y por encima del hombro la cabeza del oponente alzado; hecho esto, y sin soltar al rival ninguno de los dos, el segundo corre hacia las cuerdas para caminar verticalmente en ellas e impulsarse para bascular verticalmente, al tiempo que el primero deja caer al oponente para que su compañero descienda impactando la nuca del rival contra el piso.

Esta técnica fue innovada por Paul London & Brian Kendrick y usada actualmente por Motor City Machine Guns (Alex Shelley & Chris Sabin) bajo el nombre de Made in Detroit.

Combinación de Powerbomb y Suplex 
Esta variación sitúa a uno de los luchadores realizar un suplex, pero su compañero detrás de él atrapará la cintura del oponente. En ese punto, el luchador de delante completará su suplex, y el luchador de atrás completará su powerbomb.

Combinaciones de cutter

Combinación de flapjack y cutter 

Un luchador agarra de las piernas a un oponente situado delante, alzándolo por encima de él; mientras tanto, su compañero agarra la cabeza del oponente, situándola sobre su hombro y mirando en su misma dirección. Entonces ambos luchadores se dejan caer, ocasionando que el segundo realice un cutter al oponente con mayor potencia gracias a la elevación producida por su compañero. Esta técnica fue innovada por The Dudley Boyz, quienes la llaman «Dudley Death Drop» y fue utilizada posteriormente por The Wyatt Family bajo el nombre de «The Way»

Combinación de Gory Bomb y Cutter 
Un luchador aplica una Gory bomb en el oponente, mientras que su compañero se encuentra a la parte trasera de él. Cuando el compañero suelta al oponente, el segundo ejecuta un Cutter cuando el oponente cae.

Combinación de twist of fate y swanton bomb 
En este movimiento, usado por los Hardy Boyz, quienes lo llamaban «Extreme Combination», un luchador realiza un Twist of fate al oponente mientras que el otro, le realiza un Swanton Bomb al oponente mientras esta en la lona.

Combinación de Wheelbarrow Facebuster y Cutter
Este movimiento primero sitúa a un luchador aplicar un Wheelbarrow facebuster al oponente, entonces mientras este cae el otro luchador aplica un Cutter.

Combinaciones de Backbreaker Rack

Combinación de backbreaker rack y diving attack 
Un luchador agarra a un oponente y lo mantiene levantado sobre sus hombros en un backbreaker rack, pudiendo ser sobre los hombros o sobre la rodilla; entonces, su compañero sube al poste del ring y salta sobre él, aterrizando sobre el oponente en algún tipo de técnica aérea.

Una complicada y elaborada versión de este movimiento era usada por Jack Evans & Roderick Strong, quienes la llamaban «Ode to the Bulldogs». Mientras que una versión más simple era ocupada por The Prime Time Players (Titus O'Neil y Darren Young) la cual llamaban «Ghetto Blaster»

Combinaciones de Double Knee Facebreaker

Combinación de Flapjack y Facebreaker 
Esta maniobra sitúa a un oponente ser empujado hacia arriba en un flapjack por otro luchador, entonces mientras el oponente cae el otro compañero engancha ambas manos alrededor de la cabeza de este, mientras que simultáneamente se cae hacia atrás a la lona, forzando al oponente a impactar en las rodillas del luchador. Actualmente es utilizado por The Revival, quienes lo llaman «The Shatter Machine».

Combinación de Pop-up y Double Knee Facebreaker 
Este movimiento comienza con el oponente corriendo hacia un atacante que luego arroja al oponente verticalmente en el aire. El movimiento termina con un Double Knee Facebreaker de parte del compañero del atacante. Este movimiento era usado por Jeri-KO (Kevin Owens y Chris Jericho) bajo el nombre de «Pop-up Codebreaker».

Combinación de drop toehold y attack 
En esta técnica, un luchador hace tropezar y caer de bruces al oponente con un drop toehold mientras su compañero realiza un ataque sobre él, que suele ser un elbow drop, leg drop o headbutt drop.

Combinación de facebuster y neck snap 
En esta técnica, un luchador realiza a un oponente una técnica que le haga caer de cara al suelo, como un facebuster o inverted suplex; entonces, su compañero corre hacia el rival mientras se levanta y realiza un neck snap contra él.

Combinación de pinfall y attack 
En este tipo de técnica, un luchador realiza un ataque contra su rival para derribarlo y así hacer más fácil a su compañero usar algún tipo de pinfall sobre él. Combinaciones corrientes suelen ser lariats o dropkicks con varios tipos de roll-ups.

Combinación de front facelock y roll-up 
Un luchador hace agacharse a su rival y mete su cabeza bajo la axila para sujetarle al tiempo que su compañero se deja caer tras él y agarra su pierna; en ese momento, este luchador se incorpora de repente para hacer caer hacia atrás al oponente mientras el primero suelta la presa.

Combinaciones de neckbreaker

Combinación de belly to back suplex y neckbreaker 
Un luchador mete la cabeza bajo la axila de un oponente de espaldas y lo levanta sobre sus hombros. Entonces su compañero agarra la cabeza del oponente sostenido y simultáneamente ambos luchadores se dejan caer al suelo, aplicando el segundo un neckbreaker al rival. Diversas variantes de neckbreaker pueden ser usadas en esta técnica.

Combinación de superbomb y neckbreaker 
Un luchador hace agacharse al oponente entre sus piernas, agarra su abdomen y lo levanta de él hasta sentarlo sobre los hombros. Entonces se deja caer hacia delante al tiempo que un compañero de equipo agarra la cabeza del oponente mientras cae y lo lleva al suelo en forma de neckbreaker.

Combinación de Samoan drop y neckbreaker 
En este movimiento un luchador toma al oponente y lo alza en una posición de fireman's carry. Su compañero sube hasta el turnbuckle y salta, agarrando la cabeza del oponente sostenido para realizar un diving neckbreaker mientras el primer luchador cae hacia atrás en un samoan drop, fue usada como G9 por el equipo afroamericano, Cryme Tyme en WWE. En otra variación el segundo luchador no salta desde el poste sino que lo realiza.

Combinación de spinebuster y running neckbreaker 
Un luchador mantiene al oponente en una posición previa al impacto de un spinebuster. Entonces su compañero corriendo impulsado por las cuerdas hasta posicionarse delante de su compañero y de la parte posterior del oponente para que justo en ese momento dé un salto agarrando la cabeza de dicho oponente sostenido y simultáneamente ambos luchadores se dejan caer al suelo, aplicando el segundo un neckbreaker al rival.

Combinación de High and Low (alta y baja)

Un ataque "High and Low" es un tipo de derribo que sitúa a dos luchadores golpear al mismo tiempo a un oponente de pie; Uno de los atacantes apunta a la parte superior del oponente, mientras que el otro apunta a la parte inferior. El ataque alto suele venir de delante del oponente, mientras que el ataque bajo viene de detrás, enviando al oponente a la lona con mayor fuerza.

Combinación de lariat y running chop block 
En esta técnica uno de los luchadores aplica un running lariat a un oponente mirando de frente mientras que su compañero por detrás aplica un running chop block a las piernas del contrincante.

Combinación de superkick y spinning legsweep 
En esta maniobra ambos luchadores se encuentra de frente a un oponente. Un luchador ejecuta el legsweep mientras el otro hace una superkick haciendo que el oponente caiga después del impacto de las maniobras combinadas.

Combinación de Shoot Kick y Shining Wizard 
Los luchadores atacantes se encuentran a los lados opuestos de un oponente (delante y detrás). El luchador de cara a la espalda ejecuta una Shoot Kick a la parte posterior de la rodilla del oponente, a continuación, El luchador de frente ejecuta un Shining Wizard.

Total Elimination 
Este movimiento, nombrado y popularizado por The Eliminators (Perry Saturn y John Kronus), sitúa a ambos luchadores frente a un oponente de pie antes de que Saturn ejecute un spinning legsweep a la parte posterior de las piernas del oponente y Kronus ejecuta un spinning Heel-kick hacia el oponente simultáneamente, cayendo el oponente hacia atrás. Otra versión es interpretada por The Beautiful People (Angelina Love y Velvet Sky), llamada «Makeover». La ejecución implica a Love aplicar una high roundhouse kick en el pecho y a Velvet hacer una low roundhouse kick a las piernas a modo de zancadilla, al mismo tiempo, cayendo el oponente hacia atrás. Una variación corriendo del movimiento es utilizada por The Ascension (Konnor y Viktor) llamada «The Fall of Man». En esta variante, Konnor hace un legsweep como zancadilla y Viktor golpea de frente con un jumping European uppercut al oponente, ambos luchadores usualmente comienzan en esquinas opuestas. Anteriormente utilizaban la Total Elimination original mientras todavía bajo el nombre de «The Fall of Man». The Shining Stars (Epico y Primo) usan una variación ligeramente modificada de la Total Elimination original llamándola «The Shining Star». Esta variación implica a Primo golpear una pierna con un legsweep y a Epico golpear con un jumping gamengiri.Toxic Attraction (Jacy Jayne y Gigi Dolin) usaban una variación similiar a la de Love y Sky, llamada The Toxic Shock en el cual Jayne aplica un high roundhouse kick en la cabeza o el pecho del oponente mientras Dolin aplica un low roundhouse kick en las piernas del oponente

Combinaciones de bearhug

Combinación de bearhug y diving leg drop 
Un luchador rodea el abdomen del rival con los brazos y aprieta con ellos en un bearhug; mientras tanto, su compañero sube al turnbuckle. Entonces el primer luchador se separa del rival, aún sujetando su cintura con los brazos de modo que la parte superior del cuerpo del oponente descanse sobre el suelo, altiempo que el segundo luchador salta en un diving leg drop.

Combinación de bearhug y lariat 
También conocida como Hart Attack, en esta técnica un luchador alza al otro en un bearhug y su compañero corre o salta desde el poste para lazar con su brazo el pecho del rival por encima de la cabeza del primer luchador, que suelta al rival para que la técnica concluya en un spinebuster.

Combinaciones de DDT

Combinación de flapjack y DDT 
Un luchador se sitúa ante el oponente y agarra sus piernas para levantarlo hacia atrás por encima de su hombro. Mientras, el segundo luchador agarra la cabeza del oponente y cae hacia atrás en un DDT. Esta técnica fue usada por el antiguo equipo MNM (Joey Mercury & Johnny Nitro) bajo el nombre de Snapshot.

Combinación de wheelbarrow facebuster y DDT 
Un luchador, el más fuerte del grupo, se acerca por detrás al rival y agarra sus piernas para levantarlo. Entonces su compañero, frente a frente con el rival, rodea su cabeza con un brazo y, mientras el primero cae sentado haciendo descender al oponente, el otro realiza le imita, realizando un DDT de potencia aumentada.

Combinaciones de diving Attack

Combinación de arm twist y diving attack 
Un luchador agarra el brazo del rival y lo retuerce para inmovilizarlo; entonces, su compañero salta desde el turnbuckle aplicando un ataque aéreo sobre al brazo apresado para debilitarlo. Los ataques aéreos más comunes suelen ser diving elbow drops y similares.

Combinación de double diving Splash 
En esta técnica, un luchador sube a un esquinero y su compañero sube al esquinero más lejano a él, habiendo dejado al oponente tendido boca arriba en el centro del ring. Entonces ambos saltan simultáneamente sobre él, aterrizando ambos sobre el rival con algún movimiento aéreo. Una variación de esta técnica fue ocupada por The Hardy Boyz bajo el nombre de «Falling Fate», en la que uno de los luchadores aterriza con un Diving leg drop mientras el otro aterriza con un Diving Splash. En otra variante, innovada por Nova & Chris Chetti y llamada «Tidal Wave», ambos luchadores saltan desde el mismo esquinero agarrados de los hombros para soltarse poco antes de impacto y caer uno con su pierna y otro con su abdomen.

Combinación de double leg hold y diving leg drop 
Un luchador agarra las piernas de un rival boca arriba, a veces después de un double leg slam o double leg takedown; entonces, su compañero, subido al poste del ring, salta en un diving guillotine leg drop, golpeando el cuello del rival alzado con la pierna. En algunas ocasiones la técnica es transicionada en un catapult o catapult backbreaker

Combinación de electric chair y diving attack 

En esta técnica un luchador levanta al rival sentado sobre sus hombros mirando en la misma dirección. Su compañero de equipo salta desde el turnbuckle e impacta al rival alzado con cualquier tipo de ataque aéreo, derribándolo de los hombros de su compañero al mismo tiempo que el primer luchador se deja caer hacia atrás, aumentando la potencia del golpe. Esta técnica fue inventada por The Road Warriors, que la usaban en una versión de flying clothesline y la llamaban Doomsday Device. Team 3D innovó una versión llamada Dudleyville Device en la que el luchador que sostiene al rival se deja caer hacia atrás en una electric chair drop, en lugar de depender únicamente del golpe propinado por su compañero. The Steiner Brothers (Rick Steiner y Scott Steiner) ocupaban una versión diferente en la cual el luchador que aplica la electric chair mira a la esquina opuesta de donde se ubica su compañero para así permitirle hacer un Diving bulldog, provocando que el oponente caiga de frente en vez de espalda.

Combinación de fireman's carry takeover y diving attack 
Un luchador levanta a un rival sobre sus hombros, mientras su compañero sube a la tercera cuerda y salta en algún tipo de ataque aéreo contra la nuca del oponente, el cual es hecho descender volteándolo de espaldas al suelo. Una popular versión llamada Air Raid por Motor City Machine Guns (Alex Shelley & Chris Sabin) contempla al oponente siendo volteado sobre las rodillas del luchador que salta cuando ha aterrizado.

Combinación de Low blow y diving headbutt 

Mientras un oponente sujeta y mantiene abiertas las piernas de un luchador yacente, a veces aplicando un wishbone, otro sube al turnbuckle y salta para caer en un diving headbutt golpeando con su cráneo la entrepierna del rival. Esta técnica fue popularizada por Team 3D bajo el nombre de Whassup?.

Combinación de vertical suplex y diving crossbody 
Un luchador levanta al otro en un vertical suplex y lo mantiene en esa posición en el aire. Entonces su compañero sube al top rope y salta en un diving crossbody contra el enemigo mientras el primer luchador lo suelta para que caiga de espaldas justo cuando el segundo a impactado contra él para hacerle caer con más impulso. Esta técnica tiene variantes con otras formas de salto, como diving elbow smash y otros.

Combinación de wheelbarrow hold y diving leg drop bulldog 
Un luchador coge las piernas de un oponente boca abajo para evitar que se pueda mover del sitio. Entonces otro luchador, subido al turnbuckle, salta en un diving leg drop contra la nuca del oponente apresado para hacer chocar su cara contra el suelo.

Combinación de reverse STO y jumping enzuigiri 
En esta técnica un luchador realiza un reverse STO a un rival al tiempo que su compañero hace un enzuigiri sobre la nuca del oponente, haciéndole caer de cara al suelo con la fuerza de ambas técnicas.

Combinaciones de Kick

Combinación de camel clutch y kick 
movimiento que hace que uno de los dos inmovilize al rival en un Camel Clutch para que el otro corriendo ejecute un tipo de patada (como una dropkick)

Combinación de suplex y kick 
En este combo, un luchador descarga cualquier tipo de patada (por ejemplo, una dropkick) contra un oponente mientras su compañero se sitúa tras él para realizar una variante trasera de suplex aprovechando el impulso dado por la patada del primero.

Combinación de sidewalk slam y attack 
En esta técnica, un luchador se sitúa al lado de un oponente, mirando en su misma dirección, lo agarra de las piernas y el torso lo levanta en perpendicular al cuerpo del usuario, manteniéndolo en esa posición. Entonces se deja caer sentado para impactar la espalda del rival contra el suelo mientras el segundo luchador aplica cualquier tipo de ataque contra la cabeza expuesta del contrincante. Estos ataques puede consistir en inverted DDT, spinning headlock elbow drop, diving leg drop y diving elbow drop, una versión innovada por el equipo de Tyson Tomko y Snitsky

Combinación de STO y big boot 
Un luchador se sitúa al lado de un oponente mirando en dirección contraria, rodea con un brazo su cuello y pasa una pierna entre las suyas. Entonces otro luchador de su equipo corre y golpea al rival con una big boot para que el primero lo haga caer en un STO

Combinación con Powerslam

Jumping Enzuigiri & Powerslam combo
Un luchador sostiene al oponente encima de su hombro en posición inicial de «Powerslam», mientras que el compañero aplica un «Enzuigiri» o «Jumping Enzuigiri» al rival que el otro luchador está manteniendo en su hombro, para después terminar en un «Powerslam».

Sliding forearm smash to a opponent held prone & Powerslam combo
Un luchador mantiene al rival encima de su hombro boca abajo, entonces otro luchador de su equipo corre y golpea al oponente con una «Sliding forearm smash» para que el primero lo haga caer en un «Powerslam».

Movimientos dobles

Con-chair-to 
Dos luchadores, equipados con sendas sillas, golpean al oponente por dos ángulos diferentes con ellas, normalmente entrechocando su cabeza entre ambas. Una versión de un solo hombre existe también.

Lo usaron y popularizaron Edge & Christian

Double arm drag 
Dos luchadores, situados ante un oponente cargando, agarran cada uno un brazo del rival y, levantándole por ellos, se dejan caer hacia atrás, provocado que el propio impulso del oponente al correr lo voltee sobre su mismo y lo haga caer de espaldas a la lona, en un movimiento similar a un suplex.

Double arm trap neckbreaker

Double back elbow 
Ambos luchadores, con el oponente cargando hacia ellos, levantan los codos simultáneamente dando la espalda al rival para que este, en su propio impulso, choque contra los ellos y sea derribado.

Double bulldog

Double jumping cutter 
Este movimiento fue usado por Rated-RKO (Edge y Randy Orton)

Double chokeslam 
Dos luchadores, situados ante el oponente, agarran su cuello con un brazo y lo levantan de él para soltarlo de espaldas a la lona, en una modalidad de chokeslam.

Single person double chokeslam 
En esta variación, un luchador aplica chokeslams simultáneos a dos oponentes, tomados uno con cada mano. Esta variación es comúnmente aplicada por luchadores como Kane, The Undertaker y The Big Show a luchadores livianos.

Stereo chokeslam 
También llamado simultaneous chokeslams es cuando dos luchadores aplican chokeslams a dos oponentes distintos, al mismo tiempo. Esta variación es comúnmente aplicada por los miembros del equipo llamado Brothers of Destruction.

Triple chokeslam 
Otra variación, usada por el equipo de Big Show & Kane, es la triple chokeslam, donde ambos luchadores aplican una Double chokeslam a un oponente, mientras con su mano libre aplican una chokeslam a otro oponente, todo simultáneamente.

Double clothesline 
Un equipo de dos se toman de los hombros, enlazando los brazos, y usan esta posición para realizar un clothesline al oponente, a veces junto a las cuerdas para hacerle caer del ring.

Double DDT 
Dos luchadores hacen inclinarse a un oponente frente a ellos, generalmente tras una side kick o double side kick, meten su cabeza bajo el brazo izquierdo del luchador de la derecha y viceversa, y se dejan caer para realizar un DDT.

Double inverted DDT 
En esta versión del anterior el luchador es colocado boca arriba, cayendo así en un inverted DDT. Fue llamado Slop Drop por The Godwinns.

Double lifting DDT 
Esta es una versión similar a la primera en la que los luchadores levantan al otro antes de caer sentados. Fue usado por The Brood, que lo llamaban Impaler DDT.

Double springboard backflip three-quarter facelock falling reverse DDT

Double diving moonsault side slam 
Esta técnica, también llamada Spanish Fly, consiste en ejecutar sendos moonsaults side slam a cada lado del rival.

Double drop toehold

Double elbow drop 
Dos luchadores, estando de pie a ambos lados de un oponente caído, se toman de las manos y unen los antebrazos, cayendo sentados sobre los codos sobre el oponente.

Double electric chair drop 
Ambos luchadores de un equipo se colocan lateralmente mirando en la misma dirección, levantan a un oponente y lo sientan sobre los hombros de los dos usuarios, mirando en el mismo sentido. Entonces los dos luchadores se dejan caer hacia atrás para impactar la espalda del rival contra la lona.

Double enzuigiri 
El oponente debe sostener las piernas derecha e izquierda de cada luchador para que después los dos luchadores le peguen dos patadas directas al cráneo

Double fireman's carry 
En esta posición los luchadores de un equipo se colocan de pie espalda contra espalda para a continuación levantar al oponente atravesado sobre sus hombros, y realizar desde allí diferentes técnicas

Double flapjack 
Los luchadores agarran cada uno una pierna de un luchador situado al frente de ellos y se dejan caer hacia atrás para que el oponente choque frontalmente contra el piso.

Double hip toss 
En esta técnica dos luchadores se sitúan a ambos lados de un oponente, mirando en la misma dirección que él, y cada uno desliza un brazo por debajo del brazo más cercano del rival. Entonces, los atacantes levantan al unísono al oponente por los brazos y lo voltean para que caiga de espaldas al suelo.

Existe una variante llamada catching hip toss en la que el rival no es enviado directamente al suelo, sino que es mantenido sujeto entre ambos para transicionar el movimiento en cualquier otra técnica en equipo.

Double Irish whip 

Cada luchador agarra un brazo del oponente y giran sobre sí mismos, soltándolo para que el oponente rebote contra las cuerdas y pueda recibir otro ataque. También hay versión de un solo hombre que consiste en agarrar las muñecas de los luchadores rivales para lanzarlos a las cuerdas y poder ejecutar otro movimiento. Suele realizarse sobre luchadores livianos

Double mat slam

Double snapmare 
Ambos luchadores se sitúan a ambos lados del rival y ligeramente adelantados con respecto a él. Entonces, agarran la cabeza del rival y la apoyan sobre sus hombros entre ambos, tirando de él para voltearlo hacia delante y que caiga de espaldas o sentado.

Double spear 
Los luchadores, situados frontalmente ante el oponente, corren hacia él y, manteniéndose con el torso paralelo al suelo y hombro con hombro, embisten al oponente en el abdomen con los hombros para derribarlo.

Double STO 
Ambos luchadores se sitúan a ambos lados del oponente, mirando en dirección contraria a él; entonces, rodean su cuello con los brazos al tiempo que cada uno mete una pierna entre las suyas para desequilibrarlo y, acto seguido, dejarse caer al suelo para golpear su espalda.

Double submission 
Consiste en que dos luchadores realicen dos llaves de sumisión a la vez a un oponente. Dado que el árbitro solo da unos segundos de tiempo para que ambos miembros de un equipo estén a la vez dentro del ring, a veces uno de los dos realiza su técnica desde fuera de las cuerdas.

Double kick

Double big boot 
Dos luchadores levantan una pierna y golpean con las suelas la cara de un rival, estando él cargando o ellos corriendo, una versión llamada double running big boot.

Double dropkick 

Los luchadores realizan sendas dropkicks a un solo oponente. Este movimiento tiene una versión aérea llamada double missile dropkick, en la que los usuarios saltan desde el turnbuckle,a veces continuado de un leg drop o un headbutt

Double superkick 
En esta técnica dos luchadores realizan sendas superkicks a un solo oponente, pudiendo estar destinadas a la misma parte del cuerpo (por ejemplo, la cara) o no. 

Una variante, llamada Total Elimination por The Eliminators, consiste en que los dos luchadores ejecutan simultáneas superkicks estando cada uno a un lado del rival, atrapando su cabeza entre ambas patadas.

Double suplex 
Dos luchadores se sitúan al costado del oponente agarrando sus manos poniéndolas detrás de su nuca para después hacer el suplex tradicional.

Double vertical suplex 
Dos luchadores se sitúan lado a lado y frente al oponente y lo levantan en un vertical suplex entre ambos, dejándose car hacia atrás para chocar al oponente contra el suelo. Esta técnica se suele usar contra un oponente que un solo luchador del equipo no podría levantar.

Double belly to back suplex 
Ambos luchadores se sitúan tras el oponente y meten sus cabezas bajo los brazos del otro, lo agarran y lo levantan entre ambos; tras ello, se dejan caer sentados para golpear al oponente contra la lona.

Otros

Sky lift slam 
Esta técnica consiste en que cada luchador agarra una pierna y un brazo del rival para levantarlo de ellos y, llegando a su máxima altura, lanzarlo de espaldas al suelo. Existe una variante usada en equipos de muchos miembros en la que el oponente es levantado entre varios, aumentando la fuerza de la técnica.

Leapfrog body guillotine 
Un luchador agarra al oponente de las piernas y lo apoya sobre la tercera cuerda con su cuello o pecho ubicado sobre ésta; entonces, su compañero se apoya sobre sus hombros y salta desde ellos para caer sentado sobre el oponente, causando que el peso impulse al rival contra la cuerda.

Wishbone 
Esta popular técnica consiste en que dos luchadores tiren a la vez de las piernas de un oponente caído en dirección contraria, produciendo dolor en las articulaciones y la entrepierna.

Twin Magic 
Esta técnica consiste en un cambio de lugares (gemelos/as) o de luchadores con el mismo gimmick mientras el árbitro está distraído; esta técnica fue innovada por The Bella Twins como movimiento final

Referencias

Véase también 
 Movimientos aéreos de lucha libre profesional
 Cutter (lucha libre)
 Chokeslam
 Movimientos de lucha libre profesional

Lucha libre profesional